L'exploitation désigne l'activité ou la conséquence de l'activité d'une organisation. L'exploitation peut également désigner : 

 Cinéma d'exploitation, genre cinématographique
 Exploitation (chemin de fer), correspond à la mise en œuvre et son utilisation par une entreprise ferroviaire
 Exploitation sociale, ou sexuelle, lorsqu'un individu ou un groupe d'individus est abusé par d'autres (voir par exemple exploitation de l'enfant)
 Exploitation des ressources naturelles, recouvre l'ensemble des métiers d'extraction des matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel, et d'autres ressources naturelles, du sous-sol et des océans
 Exploitation informatique, activité qui consiste à maintenir opérationnel de manière stable, sûre et sécurisée un outil informatique dans un environnement de développement, de qualification, de formation, ou de production, dans ses parties matérielles et logicielles
 Exploitation (sport)

 En comptabilité générale, l'activité de l'entreprise. C'est ainsi que l'on parlera de :
 dettes d'exploitation, c'est-à-dire de dettes nées de l'activité normale de l'entreprise (dettes fournisseurs, dettes envers le personnel, dettes envers l'administration fiscale...)
 résultat d'exploitation pour désigner le bénéfice (ou la perte) résultant de l'activité normale de l'entreprise, par opposition au résultat financier (résultant des opérations financières réalisées par l'entreprise) ou au résultat exceptionnel.

 Au sein de la filière cinématographique, l'exploitant est responsable de l'exploitation cinématographique, c'est-à-dire la projection dans les salles de cinéma des films au préalable produits par le Producteur de cinéma et distribués par le distributeur.
 Selon la théorie marxiste, l'exploitation est l'extorsion de la plus-value générée par le travail du salarié par le capitaliste.

Homonymie